El término "Bordeu" puede referirse a:

 Juan Manuel Bordeu deportista argentino, 
 Villa Bordeu, localidad de la Provincia de Buenos Aires, en la República Argentina,
 Bordeu (apellido)